

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bill Crothers, (1940- ), athlète canadien ;
 Deanne Crothers, femme politique canadienne ;
 Rachel Crothers, (1878-1958), dramaturge et metteur en scène américaine ;
 Scatman Crothers, (1910-1986), acteur et compositeur américain ;
 Thomas Wilson Crothers (1850-1921), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Will Crothers, (1987- ), rameur d'aviron canadien ;

Voir aussi

Homonymie de patronyme